Tomašica steht für:
 Tomašica (Bosnien und Herzegowina)
 Tomašica (Kroatien)